Karl-Marx-Straße (Berlijn) - straat in Berlijn, Duitsland
 Karl-Marx-Straße (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat